Rajon Ordschonikidse (ukrainisch Орджонікідзевський район/Ordschonikidsewskyj rajon) leitet sich vom Namen des sowjetischen Politikers Grigori Konstantinowitsch Ordschonikidse ab und ist der Name mehrerer Stadtrajone

in der Ukraine:

ehemaliger Name eines Stadtrajons in der Stadt Saporischschja, siehe Rajon Wosnesseniwka
ehemaliger Name eines Stadtrajons in der Stadt Charkiw, siehe Rajon Industrial (Charkiw)
ehemaliger Name eines Stadtrajons in der Stadt Mariupol, siehe Rajon Liwobereschna

in Russland:

in der Stadt Jekaterinburg, siehe Rajon Ordschonikidse (Jekaterinburg)
in der Stadt Magnitogorsk, siehe Rajon Ordschonikidse (Magnitogorsk)
in der Stadt Karatschajewsk, siehe Rajon Ordschonikidse (Karatschajewsk)
in der Stadt Nowokusnezk, siehe Rajon Ordschonikidse (Nowokusnezk)
in der Stadt Perm, siehe Rajon Ordschonikidse (Perm)
in der Stadt Ufa, siehe Rajon Ordschonikidse (Ufa)
in der Republik Chakassien, siehe Rajon Ordschonikidse (Chakassien)